Бахчисара́йский исто́рико-культу́рный и археологи́ческий музей-запове́дник (, ) — комплекс памятников истории и архитектуры в Крыму.

Датой основания музея считается 4 октября (по старому стилю), 17 октября (по новому) 1917 года (приказ № 57 Таврического губернского комиссара Временного Российского правительства). На должность директора был назначен Усеин Боданинский — известный крымскотатарский просветитель. Открытый для посещения в 1917 г. Бахчисарайский музей тюркско-татарской культуры (так он тогда назывался) существовал на средства, отпускаемые городской управой, и на пожертвования.

При управлении дворца-музея был организован совет, в который вошли наиболее известные в Крыму ученые, деятели культуры: Н. И. Кузнецов, А. И. Маркевич, П. П. Сушков, О. Акчокраклы. В местном периодическом издании «Терджиман» («Переводчик») члены совета постоянно обращались к населению с призывом сохранять исторические памятники, собирать в музей предметы этнографии, искусства, быта. За короткий срок своего существования музей пополнил фонды до 2 тыс. единиц.

В 1921 г. специальным приказом Крымского ревкома «пещерные города»: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, а также «ханские кладбища» и все «дюрбе» Бахчисарайского района наряду с другими историческими памятниками Крыма и музеями объявлялись собственностью республики и передавались в полное распоряжение Крымохриса. В сентябре 1922 г. Бахчисарайский музей был включен в список общегосударственных музеев, что позволила значительно расширить научную деятельность, увеличить штат сотрудников, организовать плановые экспедиции, командировки.

С 2015 года Бахчисарайский историко-культурный заповедник становится Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник».

Директора 
 Боданинский Усеин Абдрефиевич (1917—1934)
 Файков Бекир Ибраимович (1934—1935)
 Дашевский Владимир Львович (1935—1937)
 Малинский Фёдор Иосифович (1940)
 Евланов В. А. (1941)
 Касьяненко Виктор Денисович (1981—1987)

Ссылки 
 

Появились в 1990 году в СССР
Заповедники Крыма